Flösserbach und Flößerbach sind Gewässernamen:

 Flößerbach (Murg), linker Zufluss der Nordschwarzwälder Murg (Nordschwarzwald) (zum Oberrhein) in Rastatt, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg 
 Flösserbach (Gilgbach), rechter Zufluss des Gilgbachs nahe Feldkrücken, Gemeinde Ulrichstein, Vogelsbergkreis, Hessen